Die Diözese Bozen-Brixen ist ein Suffraganbistum des Erzbistums Trient, bis 1918 als Fürstbistum Brixen (Suffraganbistum) dem Erzbistum Salzburg zugehörig.

Die Bischöfe 
Die angegebenen Jahreszahlen sind vor allem bis 1100 sehr unsicher, weil verlässliche Quellen fehlen.

Literatur 
 Rudolf Leeb u. a.: Geschichte des Christentums in Österreich. Von der Antike bis zur Gegenwart. Ueberreuter, Wien 2003, ISBN 978-3-8000-3914-2.
 Johann Tröster: Studien zur Geschichte des Episkopates von Säben-Brixen im Mittelalter, ungedruckte phil. Dissertation, Wien 1948.
 Josef Wodka: Kirche in Österreich. Wegweiser durch ihre Geschichte. Herder, Wien 1959.
Quellen
 
 Oswald Redlich: Zur Geschichte der Bischöfe von Brixen vom 10. bis in das 12. Jahrhundert (907–1125). In: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Band III/28, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 1884, S. 1–52, .

Weblinks 
 Bischofsliste von Bozen-Brixen (italienisch)
 Bernhard Peter: Photos schöner alter Wappen: Bischöfliches Zollhaus in Klausen, mit Abbildung und Beschreibung der Wappen zahlreicher Brixener Fürstbischöfe

Einzelnachweise 

Bozen-Brixen